KOC – Kuwait Oil Company
 KOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koumac (Nuova Caledonia)

Pagine correlate
 Koç